Fekri Hassan es un geoarqueólogo egipcio. Tras estudiar geología y antropología, Hassan comenzó, en 1974, a enseñar en el Dto. de Antropología de la Washington State University. De 1988 a 1990 fue funcionario del Ministerio de Cultura de Egipto. Actualmente es profesor emérito, siendo anteriormente catedrático Prof. Petrie de Arqueología, de 1994 a 2008, del Instituto de Arqueología y en el Dto. de Egiptología de la University College London. Editor de la revista African Archaeological Review, contribuyente de The Review of Archaeology y Pte. honorario de la Egyptian Cultural Heritage Organisation.

Algunas publicaciones 
1973
A discussion of the Sussman model (see reference) of Population increase during the Neolithic age and a proposed alternative.
1974
The archaeology of the Dishna Plain
1975
Identification of the biological, cultural and ecological factors that caused change in the density and growth rate of hunter-gatherer societies.
1976
Historical change in route of the Nile obtained from  analysis of heavy mineral data.
1978
The change in archaeological investigation from remains  to the study of elements of  human and societal cultures.
The usefulness of sediment analysis to the reconstruction of paleo- climates and culture.
Archaeological Exploration during 1975 and 1976, of the Siwa Oasis Region of  Egypt.
1979
A correlation of demographic structures and variables, and probable influence upon prehistorical farming,settlement, technological culture and organization of society.
Geoarchaeology: The Geologist and Archaeology
1980
Geographical survey of the flood waters of the Nile of A.D. 640 to 1921 and the relation of this to future climatic change.
1985
The relation of changes during the Holocene, in the water  levels of lakes of the Faiyum depression to concurrent  developments of nearby paleolithic settlements.
Creating a chronology for Neolithic and Predynastic sites of Egypt by way of   Radiocarbon dating.
1986
Proposition of the origins of the domestication of animals and change to agricultural practice, from archaeology and climatic data of the الصحراء الكبرى and  Nile valley.
Analysis of the chronology of Khartoum Meso- and Neo- lithic and other relevant sites of Sudan; compared to Egypt.
1988
The Predynastic period of Egypt.
1997
Identification of the climate of the Holocene of Africa, from composite data including Palynology, geomorphology, and sedimentological studies.
Commentary on the  fifth symposia of North African archaeology.
The dynamics of a riverine civilization: A geoarchaeological perspective on the Nile Valley, Egypt
1998
(copia de la versión web como referencia es incompleta) The influence of the changing material culture of artifact finds and the subsequent archaeological knowledge on the history of nationalism  and the Egyptian nation.
2002
Droughts, food and culture: ecological change and food security in Africa's later prehistory
2003
Water Management and Early Civilizations: From Cooperation to Conflict
2007
Analysis of  9th to 15th centuries variations in Nile flood water levels (and the effect upon nearby dependent populations).

Referencias 

Arqueólogos de Egipto
Profesores del University College de Londres
Profesores de la Universidad Estatal Wayne
Científicos de Egipto del siglo XX
Científicos de Egipto del siglo XXI